Turó del Puig (Barcelona), muntanya de Barcelona (Barcelonès) i de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) 
 Turó del Puig (Ripoll), muntanya de Ripoll a la comarca del Ripollès 
 Turó del Puig (Sant Julià de Ramis), muntanya de Sant Julià de Ramis a la comarca del Gironès